Kihn-Mühle ist der Name folgender Wassermühlen im Landkreis Aschaffenburg in Bayern:

 Kihn-Mühle (Michelbach), in Michelbach bei Alzenau
 Kihn-Mühle (Langenborn), in Langenborn bei Schöllkrippen

Siehe auch:
 Kienmühle